K33, K-33 ou K.33 peut faire référence à :
 K-33, un sous-marin nucléaire de la Marine soviétique ;
 Kissaviarsuk-33, un club de football et de handball groenlandais ;
 Kyrie en fa majeur K. 33, une composition sacrée pour chœur et cordes de Wolfgang Amadeus Mozart,
 Sonate K. 33, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres